Svjetsko prvenstvo u reliju - 1993.g.

Bodovi

Utrke

 1993